Division I i bandy 1937 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1937. Segrarna i avdelning D, IF Göta lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 3-2 mot segraren i avdelning B, Skutskärs IF i finalmatchen på Stockholms stadion den 21 februari 1937.

Upplägg
På grund av mildvinter delades lagen upp i fyra geografiskt indelade fyralagsgrupper där gruppvinnarna gick till semifinal. Resten av lagen slogs ihop till två geografiskt indelade nedflyttningsserier med 6 lag i vardera serie, där lagen tog med sig poäng och resultat de fått mot övriga "nedflyttningskandidater" i sin grupp och slutförde seriespelet med matcher mot lagen från den andra gruppen. De två sämst placerade lagen i respektive nedflyttningsserie flyttades ned till Division II.

Serien minskades kommande säsong till två geografiskt indelade sexlagsgrupper.

Förlopp
Skytteligan vanns av Henry Muhrén, Skutskärs IF med fem fullträffar..

Seriespelet

Avdelning A

Avdelning B

Avdelning C

Avdelning D

Nedflyttningsserier

Norra nedflyttningsserien

Södra nedflyttningsserien

Slutspel om svenska mästerskapet

Semifinaler
15 februari 1937: Skutskärs IF-Västerås SK 8-1
Nässjö IF-IF Göta 0-1

Västerås SK-Skutskärs IF 1-0
IF Göta-Nässjö IF 2-1

Final
21 februari 1937: IF Göta–Skutskärs IF 3–2 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1937 i Sverige
Bandysäsongen 1936/1937
1937